Cabrieras d'Avinhon (en francès Cabrières-d'Avignon) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Concise

Referències 

Municipis de la Valclusa